Miejscowości w USA:
 Ellenboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Ellenboro – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Ritchie
 Ellenboro – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Ellenboro (ang. Ellenboro Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant